Lemany ist ein polnischer Ortsname:
 Lemany (Szczytno), Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Lehmanen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Lemany (Zatory), Dorf im Powiat Pułtuski, Woiwodschaft Masowien
 Lemany (Sierakowice), Dorf im Powiat Kartuski, Woiwodschaft Pommern, bis 1943 Lehmanni, 1942 bis 1945 Lehmannsdorf, Kreis Karthaus, Westpreußen